Верховний Імператор Китаю
Верховний Імператор Японії